Mar Borrajo (Tarragona, 1984), és Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, 2003-2007. Beca de Disseny i Il·lustració al Massachusetts College of Art de Boston: màster de Tipografia Avançada, Escola EINA de Barcelona, 2008-2009. Màster de Tipografia: Disciplina i Usos, Universitat de Barcelona, 2009-2010. Màster en Artteràpia a la Universitat de Vic, 2012-2015. Diversos cursos de gravat a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i a l'Escola Massana a Barcelona.

Cal destacar el seu llibre Manual de cal·ligrafia per a esquerrans. Una altra publicació, molt diferent, és el llibre Carrer del Mar, amb textos de Joan Barrets i il·lustrat per Mar Bojarro on es pot observar no solament la tipografia i la il·lustració de Borrajo sinó també l'ús del collage. De la seva tasca com a dissenyadora, esmentem els següents treballs: el REC 2012, el CD d'Els Pets L'àrea petita i el dedicat a la festa de Sant Magí 2014.

En el seu treball hi ha un element unificador,l'amor i la importància que dona a la lletra i tot el que comporta. “M’interessa la capacitat expressiva del llenguatge escrit en totes les seves vessants: el significat i l'origen d'allò que llegim, veiem i sentim.”

Exposicions 
 2012: Va fer la seva primera exposició “No era el llop”, a la Sala Kesse de Tarragona.
 2013: participa en una mostra col·lectiva “Breathing time” al Museu de Valls
 2016: Exposició de collages a la Llibreria Usher, de Barcelona.

Referències 

Tarragonins